Underwood steht für:
 Underwood (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Underwood Dudley (* 1937), US-amerikanischer Mathematiker
 Underwood (Schreibmaschine), US-amerikanischer Schreibmaschinenhersteller
 Underwood & Underwood, US-amerikanische Bildagentur

Underwood ist der Name folgender 

Orte

– in Neuseeland:
 Underwood (Neuseeland)

– in den Vereinigten Staaten:
 Underwood (Alabama)
 Underwood (Georgia)
 Underwood (Indiana)
 Underwood (Iowa)
 Underwood (Minnesota)
 Underwood (New York)
 Underwood (North Dakota)
 Underwood (Tennessee)
 Underwood (Texas)
 Underwood (Washington)
 Underwood Crossroads, Alabama
 Underwood Heights, Washington
 Underwood Park, Kalifornien

geografischer Objekte:
 Underwood-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Mount Underwood, Berg im Ellsworthland, Antarktika